Megan – nome proprio di persona femminile
 Megan – nave mercantile utilizzata dalla SpaceX
 Megan Thee Stallion – rapper statunitense
 Megan – film del 2018 diretto da Greg Strasz
 Megan – film del 2023 diretto da Gerard Johnstone

Pagine correlate
Megane